Йозеф Урвалек (; 1910—1979) — чешский юрист.

Доктор права (JUDr.).

Известен своим участием в Чехословацких громких политических процессах 1950-х годов, в частности выступал государственным обвинителем на процессе Сланского и процессе М. Гораковой.

Председатель Верховного Суда Чехословацкой Социалистической Республики в 1957—1963 годах.

Затем работал в Чехословацком научно-исследовательском институте криминалистики.

Юристы Чехии
Похороненные на Центральном кладбище (Брно)